Bundestagswahlkreis 178 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Rheingau-Taunus – Limburg (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Wetterau (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Heidelberg (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Karlsruhe (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Karlsruhe-Land (1949 bis 1961)